Renault RS01 — первый болид Формулы-1 французской команды Equipe Renault Elf, построенный для участия в чемпионате  года. Использовался также в сезонах  и  годов.

История 
На Гран-при Великобритании в Сильверстоуне присутствовали два французских дебютанта — в борьбу на высшем уровне вступили Renault и Michelin. Renault не участвовали в Гран-при с 1908 года, а Michelin — и вовсе ни разу, хотя уже в течение нескольких лет эта шинная компания производила гоночную резину. Французские шины были необычными тем, что имели радиальный корд вместо универсальной диагональной конструкции.

В семидесятых годах Renault начали широкомасштабную спортивную программу, охватывающую раллийные гонки, 24-часовую гонку в Ле-Мане, Формулу-2 и теперь Формулу-1. Двигатель Формулы-1 был того же типа, что использовался в гонках спортивных автомобилей, V6 90° с блоком цилиндров, построенным из особо тонкостенной чугунной отливки. Агрегат Renault EF1, разработанный в Вири-Шатийоне близ Парижа под руководством Франсуа Костаи, характеризовался небольшим углом между впускными и выпускными клапанами, из-за чего они могли работать только при помощи очень длинных клапанных штоков. Двигатель впервые появился в 1973 г. на двухместном Alpine A440, выступавшем в 2-литровом классе спортивных автомобилей, затем Жан-Пьер Жабуи за рулем Elf-Renault, оснащенного этим же двигателем, выиграл европейский Чемпионат Формулы Два 1975 г. В 1977 г. Рене Арну повторил его успех за рулем Martini-Renault. Для гонки в Ле-Мане Renault-Gordini построили турбоверсию 2-литрового двигателя, которая в 1978 г. принесла Renault долгожданную победу в 24-часовой классической гонке.

Для использования в была выбрана 1,5-литровая версия агрегата V6, приведенная в соответствие с правилами, допускавшими использование двигателей с компрессором (или с турбонагнетателем), но с рабочим объёмом, вдвое меньшим, чем у атмосферных, равным 1492 см³. Renault RS01, дебютировавший в Сильверстоуне с Жан-Пьер Жабуем за рулём, являлся первым автомобилем в истории Гран-при, оснащенным двигателем с турбонагнетателем, использовавшим энергию выхлопных газов. Renault утверждали, что их двигатель V6 с четырьмя клапанами на цилиндр развивал 500 л. с. при 11 000 об/мин, а замеры на прямых участках трасс показывали, что он был одним из самых быстрых автомобилей Формулы-1. Но Renault EF1 страдал от запаздывания (или «задержки турбо») во время ускорения, что затрудняло управление автомобилем на извилистых участках трасс или в плотной связке с другими автомобилями. Кроме того, он сильно страдал от многих «детских болезней», и пройдет больше года, прежде чем Жабуи сможет без поломок преодолеть полную дистанцию Гран-при. Сначала были проблемы с турбокомпрессором, затем с поршнями и поршневыми кольцами. Поначалу к турбодвигателю относились несерьезно, но к середине 1980-х все остальные команды, одна за другой, перешли к использованию этого типа двигателя.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Renault Формулы-1